Глорија Елена има више значења:

 Глорија Елена (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Глорија Елена (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику